Улица Миха́йлова — улица в Москве в Рязанском районе Юго-Восточного административного округа. Проходит от улицы Коновалова до Яснополянской улицы.

История 
Улица возникла в 1960 году в посёлке Чухлинка, включив в себя ранее существовавшие 1-й (полностью) и 2-й (частично) Полевые просеки. В состав улицы включён также 3-й Институтский проезд, проходивший от Спортивной улицы (ныне Луховицкая улица) до нынешней Яснополянской улицы. В современном виде улица сформировалась только при застройке многоквартирными домами в 1960-е годы, большая часть улицы до этого не существовала. Современное название получила 20 мая 1964 года в честь Героя Советского Союза лётчика Е. В. Михайлова, который до Великой Отечественной войны жил на этой улице и сбил 5 самолетов противника. В последнем бою он направил свой горящий самолёт на вражеский эшелон с горючим.

Описание 
Улица проходит на юго-восток, начинаясь от улицы Коновалова. От неё начинается улица Маёвок, она пересекает Луховицкую улицу, 2-ю и 3-ю Институтские улицы. Улица Михайлова заканчивается, переходя после поворота на северо-восток в Яснополянскую улицу.

Примечательные здания и сооружения

По нечётной стороне 
 Дом 29, корпус 1 — бывший кинотеатр «Восход».
 Дом 33 — городская поликлиника № 55.

По чётной стороне 
 Дом 20, корпус 2 — Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Г. Г. Нейгауза».

Транспорт 
На всём протяжении улицы Михайлова по ней следуют автобусные маршруты 51, 371 и 725. В 600 м от начала улицы находится станция метро , в 400 м от окончания — , в 600 м — .

Примечания

Ссылки 
 Улица Михайлова на портале «Наш город»

Улицы Москвы, названные в честь людей